Михаил Константинович Волков — российский физик, доктор физико-математических наук (1973), профессор (1991), заслуженный деятель науки РФ (2000).

Биография 
Родился 27 января 1937 г.

Окончил среднюю школу в Нальчике (1954), Физический факультет МГУ (1954 — январь 1960) и его аспирантуру (учился сначала очно, потом заочно, руководитель академик Н. Н. Боголюбов), в 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию.

С мая 1962 г. и по настоящее время (2018) работает в ЛТФ ОИЯИ: младший научный сотрудник, с 1969 старший научный сотрудник, с 1986 ведущий научный сотрудник, с 1993 г. главный научный сотрудник, в 1996—2004 гг. начальник сектора.

В 1973 г. защитил докторскую диссертацию. В 1991 г. утверждён в звании профессора.

Учёный в области математической физики, квантовой теории поля и кирально-симметричных моделей адронов.
Предложил метод регуляризации для неполиномиальных теорий поля, получивший название «суперпропагаторный метод».

Вместе с В. Н. Первушиным опубликовал монографию «Существенно нелинейные теории поля, динамические симметрии и физика мезонов», в которой были заложены основы киральной теории возмущений для низкоэнергетической физики адронов.

С 1981 г. совместно с Д.Эбертом приступил к интенсивному изучению внутренних свойств адронов и их сильных взаимодействий.

Опубликовал около 300 работ, из них более 250 в рецензируемых журналах (около 4000 цитирований).

Читал курсы лекций по квантовой теории поля в различных вузах.

Заслуженный деятель науки РФ (2000). Награждён орденом Почёта (2006).

Сочинения 
 M. K. Volkov, Meson Lagrangians in a Superconductor Quark Model, Annals Phys. 157 (1984), 282—303.
 D. Ebert and M. K. Volkov, Composite Meson Model with Vector Dominance Based on U(2) Invariant Four Quark Interactions, Z. Phys. C 16 (1983), 205—210.
 D. Ebert, H. Reinhardt and M. K. Volkov, Effective hadron theory of QCD, Prog. Part. Nucl. Phys. 33 (1994), 1-120.
 M. K. Volkov, Low-energy Meson Physics in the Quark Model of Superconductivity Type. (In Russian), Sov. J. Part. Nucl. 17 (1986), 186. Fiz. Elem. Chast. Atom. Yadra 17 (1986) 433—471.
 M. K. Volkov and A. E. Radzhabov, The Nambu-Jona-Lasinio model and its development, Phys. Usp. 49 (2006), 551—561.
 M. K. Volkov and C. Weiss, A Chiral Lagrangian for excited pions, Phys. Rev. D 56 (1997), 221—229.
 M. K. Volkov and D. Ebert, Four-quark interactions as a common source of the vector meson dominance and sigma model (in russian), Yad. Fiz. 36 (1982), 1265—1277.
 M. K. Volkov, Effective chiral Lagrangians and the Nambu-Jona-Lasinio model, Phys. Part. Nucl. 24 (1993), 35-58.
 D. Ebert, Y. L. Kalinovsky, L. Munchow and M. K. Volkov, Mesons and diquarks in a NJL model at finite temperature and chemical potential, Int. J. Mod. Phys. A 8 (1993), 1295—1312.
 M. K. Volkov, Method of construction of the Green’s functions in momentum space for unrenormalizable interactions, Annals Phys. 49 (1968) no.2, 202—218.
 M. K. Volkov, Description of nonpolynomial quantum field theories by superpropagator method, Fortschr. Phys. 22 (1974) 499.

Источники 
 http://theor.jinr.ru/~volkov/vmkcv.html
 Михаил Константинович Волков : к 60 — летию со дня рождения : [ Список науч . работ ] / Объед . ин — т ядер . исслед . Дубна : ОИЯИ, 1996. — 28 с . : ил . ; 24 см.
 http://jinrmag.jinr.ru/win/2007/6/mk6.htm
 https://inspirehep.net/authors/984482?ui-citation-summary=true

Выпускники физического факультета МГУ